Honda HA-420 HondaJet — реактивный двухмоторный самолёт бизнес-класса. Разработан и производится компанией Honda Aircraft Company.

История 
3 декабря 2003 года автомобильная японская компания Honda представила свой первый самолёт, предназначенный для серийного выпуска. Это первый самолёт в Японии, целиком (включая двигатели) изготовленный одной фирмой без какой-либо правительственной поддержки.

Для самолёта Honda разработала двухконтурный турбореактивный двигатель HF118 и год испытывала его, установив на левом пилоне самолёта Citation Jet.

Двигатели на Honda Jet установлены на пилонах над крылом, как на немецком VFW-614. Такая компоновка позволит снизить уровень шума, направленного вниз (шум на земле, особенно при взлёте и посадке). Кроме того, улучшается обтекание верхней поверхности крыла и снижается вероятность засосать в воздухозаборник посторонний предмет с ВПП. Однако, структура воздушных потоков усложняется, поэтому потребовались интенсивные эксперименты в аэродинамической трубе. Устойчивость работы двигателей при такой компоновке проверялась для углов атаки до 26°.

Топливо хранится в двух крыльевых кессон-баках, расходном баке и баке в задней части фюзеляжа. Система заправки централизованная.

Был разработан и специальный ламинарный профиль крыла SHM-1. Секция крыла с таким профилем испытывалась на летающей лаборатории T-33. Для этого прямо на обшивке Т-33 при помощи полиуретановой пены сформировали нужный профиль и обшили стеклотканью. Под новой обшивкой установили 119 датчиков давления. Переход от ламинарного течения к турбулентному фиксировался инфракрасной камерой, установленной на кабине Т-33 (в турбулентном потоке воздух слегка разогревается).

На 30 % размаха крыла установлены закрылки, отклоняющиеся на 15,7° при взлёте и 50° при посадке. Крыло и оперение алюминиевые. Оперение T-образное.

Антиобледенительная система на передней кромке крыла питается теплым воздухом от двигателей. Стёкла кабины пилотов подогреваются электрически. Однако, нет сведений о защите от обледенения оперения и воздухозаборников.

Фюзеляж сделан из углекомпозитных материалов с алюминиевыми усиливающими элементами, носовая часть сглажена для ламинарного обтекания. Компания утверждает, что в результате сопротивление фюзеляжа снижено на 10 % по сравнению с обычными фюзеляжами того же размера.

Кабина герметичная, на высоте 13 км поддерживается давление, соответствующее давлению на высоте 2,4 км над уровнем моря по стандартной атмосфере (максимальный наддув — 0,61 атм).

Шасси трехстоечное, убирается гидравликой. Носовая стойка имеет электродистанционную систему управления и отклоняется влево и вправо на 50° при рулёжке и на 10° при разбеге.

При статических испытаниях фюзеляж и крыло нагружались только до 80 % расчётных нагрузок, а поведение при 100 % нагрузок моделировалось компьютерами. В результате планер, проходивший статические испытания, был использован для строительства лётного прототипа. Только оперение испытано под полной нагрузкой.

Honda планирует продавать Hondajet в США как лёгкий, недорогой реактивный самолёт бизнес-класса. В декабре 2015 года концерн получил окончательное одобрение Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) на реализацию самолёта. 29 декабря 2015 года официальный сайт производителя сообщил о передаче первой единицы покупателю.

Технические характеристики 

Габариты салона:
 Длина: 4,6 м
 Ширина: 1,5 м
 Высота: 1,5 м

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Airliners.net
 Первые поставки этих лайнеров должны начаться во второй половине 2012 г.

Самолёты Японии
Самолёты Honda Aircraft
Административные самолёты
Предсерийные самолёты и прототипы